Eliasberg (Элиасберг, ) : ,
  (1878-1924)
  (1887–1969)
 Louis E. Eliasberg (1896-1976)
 Carl (Ilitch) Eliasberg (1907-1978)
 Paul Eliasberg (1907–1983)
 Jan Eliasberg
 Tamar Pelleg-Sryck, née Eliasberg, (n. 1927)

Patronyme juif
Patronyme allemand